Le nom de Heinroth est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Johann Christian August Heinroth (1773-1843), médecin psychiatre allemand.
 Oskar Heinroth (1871-1945), éthologue allemand.

Homonymie de patronyme